5-та повітряна армія (Росія)
 5-та повітряна армія (СРСР)